Miejscowości w USA:
 Dolton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Dolton – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
Gminy w USA:
 Dolton (ang. Dolton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner

England
 Dolton (Devon)

fi:Luettelo One Piecen sivuhahmoista#Dolton